Ronan Gerval Lepers (1966-), est un animateur de télévision et de radio ainsi qu'un auteur-compositeur-interprète français.

Titre 
 Gerval le maître de forges est un film muet en noir et blanc français réalisé par Henri Pouctal, sorti en 1912.
Patronyme français